Alessandro Lamonica – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
Daryle Lamonica – ex giocatore di football americano statunitense
Giuseppe Lamonica – scacchista italiano
Luigi Lamonica – arbitro di pallacanestro italiano